Il doppio del torneo di tennis Romanian Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Martín García che hanno battuto in finale Marc-Kevin Goellner e Francisco Montana 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie

 Pablo Albano /  Tomás Carbonell (primo turno)
 Jaime Oncins /  Daniel Orsanic (primo turno)

 Lan Bale /  Piet Norval (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Romanian Open 1999
ATP Tour 1999